Доктор Меган Гант () — вигаданий персонаж американського телесеріалу «Тіло як доказ», прем'єра якого відбулася в 2011 році. Роль виконує актриса Дана Ділейні.

Біографія

Дитинство 
Меган Гант народилася в 1965 році. 
В епізоді «Buried Secrets» Меган стоїть біля могили батька, де на плиті зазначено рік смерті - 1977. Вона каже Йому, що їй було 12 років. 
В епізоді «All In The Family» з'ясовується що її батько Девід Гант покінчив життя самогубством за дивних обставин. 
Після цього її стосунки з матір'ю Джоан Гант, яка працює суддею, значно погіршилися.

Життя до початку серіалу 
Меган Гант була одним з найкращих нейрохірургів до того, як потрапила в страшну аварію, внаслідок якої вона не може виконувати тонкі маніпуляції руками.

Після аварії її чоловік подав на розлучення і отримав повну опіку над їхньою дочкою. Під час операції вона не змогла впоратися зі своїми руками, і її пацієнт помер на операційному столі. Після цього вона вирішила назавжди піти з нейрохірургії. У кінцевому рахунку Меган через катастрофу втратила дитину, а після і кар'єру.

Кар'єра судово-медичного експерта 
П'ять років потому Меган знайшла нове життя як судово-медичний експерт. Хоча вона більше не належала до виправлень, що є неправильним по відношенню до людей, що живуть пацієнтам, вона все ще інстинктивно тяглася до виявлення причин смерті пацієнтів і розкриття того, хто був за це відповідальний і чому. Оскільки вона шукає відповіді, тіла мертвих дають їй підказки. Тіло, насправді, і є доказ. І з її унікальною сумішшю розуму, інстинкту і медичних знань, вона може прочитати тіло як ніхто інший.

Хоча вона і є найкращою у своїй справі, репутація «складної людини» її постійно переслідує, її начальник намагається її захистити, але вона постійно наступає на одні і ті ж граблі, хоча всі колеги і визнають її правоту і професійні досягнення, особливо детектив Бад Морріс не в захваті від її методів роботи. Доктор Кейт Мерфі, бос Меган, симпатизує їй певною мірою. Як перша жінка-голова Філадельфійського бюро медичної експертизи, Кейт не дісталася б до тієї вершини, де вона зараз, також не дратуючи оточуючих. Вона найняла Меган для того, щоб та проводила експертизи і приносила результати. Але нетрадиційний спосіб Меган робити роботу зіштовхує Кейт з певною дилемою. У Меган є і шанувальники — молодші судмедексперти, які покладаються на її досвід і її напарник Пітер Данлоп нормально сприймає її дивацтва. У відносинах з мертвими їй немає рівних, але у відношенні з живими їй явно треба попрацювати.

У «Пілотному епізоді» між Кейт і Меган відбулася розмова, в якій Кейт радить їй змінити ставлення до життя й оточення. У наступних епізодах персонаж доктора Гант терпить значні зміни і в кінцевому рахунку вона зближується зі своєї відчуженої дочкою Лейсі, яка живе з батьком. Між тим Кейт Мерфі і колишній чоловік Меган — Тодд Флемінг заводять таємний роман, про який Меган дізнається у фіналі першого сезону.

Цікаві факти 
За іронією долі в реальному житті з Даною Ділейні сталася схожа ситуація: перед початком зйомок серіалу вона потрапила в аварію, але їй пощастило більше ніж своєї героїні, вона відбулася лише парою зламаних пальців.

Примітки

Посилання 

Вигадані лікарки
Вигадані жінки
Персонажі за алфавітом
Персонажі телесеріалів